Japans Grand Prix 2016 (officielt navn: 2016 Formula 1 Emirates Japanese Grand Prix) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 9. oktober 2016 på Suzuka Circuit i Japan. Det var den syttende runde af Formel 1-sæsonen 2016.

Løbet blev vundet af Mercedes-køreren Nico Rosberg, som startede fra pole position. På andenpladsen kom Red Bulls Max Verstappen, mens tredjepladsen gik til Lewis Hamilton. Med denne sejr sikrede Mercedes sig sejren i konstruktørmesterskabet, mens Rosberg øgede sin føring i kørermesterskabet med 33 point, med fire løb tilbage af sæsonen.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Kimi Räikkönen og Pascal Wehrlein fik gridstraffe på fem placeringer hver for ikke-planlagte udskiftninger af gearkasse.
  - Sebastian Vettel fik en gridstraf på 3 placeringer for at have forårsaget en kollision i forrige løb.
  - Jenson Button fik en gridstraf på 35 placeringer efter at McLaren valgte at skifte en række elementer i hans motorenhed.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2016
2016